Mihăilescu:
 Preda Mihăilescu
 Twierdzenie Mihăilescu
 Sorin Mihăilescu
 Vintilă Mihăilescu